BMW M-Modell steht für:

 BMW M2
 BMW M3
 BMW M4, siehe BMW F82
 BMW M5
 BMW M6